Arvay, slowakisch und ungarisch Árvay, ist ein slowakischer oder ungarischer Familienname, der ursprünglich für eine Person aus dem historischen Komitat Arva im Königreich Ungarn verwendet wurde, das heute in der Slowakei liegt.

Namensträger 
 Clemens Arvay (1980–2023), österreichischer Sachbuchautor
 Gregor Arvay (1790–1871), ungarischer katholischer Geistlicher, Lehrer und Schriftsteller
 Joseph James Arvay (1949–2020), kanadischer Anwalt
 Margareta Arvay (* 1937), rumänische Skilangläuferin
 Richard Arvay (1897–1970), österreichischer Drehbuchautor und Regisseur

Siehe auch 
 Arvai

Einzelnachweise 

Familienname
Slowakischer Personenname
Ungarischer Personenname
Herkunftsname